Šumice (niem. Schemnitz) – gmina w Czechach, w powiecie Brno, w kraju południowomorawskim. 1 stycznia 2014 liczyła 240 mieszkańców. Miejscowość leży 6 km na zachód od Pohořelic.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1365 r.

Demografia

Przypisy 

Gminy w powiecie Brno